Das BNP Paribas Masters 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. November 2011 in Paris-Bercy stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das letzte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Der letztjährige Sieger im Einzel, Robin Söderling, konnte aus Verletzungsgründen nicht zur Titelverteidigung antreten. Im diesjährigen Finale siegte Roger Federer in zwei Sätzen über Jo-Wilfried Tsonga. Federer, der im Viertelfinale gegen Juan Mónaco seinen 800. Sieg auf ATP-Level feierte, gab im gesamten Turnierverlauf keinen Satz ab; dies hatten zuvor nur Amos Mansdorf (1988), Stefan Edberg (1990) und Thomas Enqvist (1996) geschafft. Für Federer war dies der erste Triumph in Paris, jedoch bereits der 18. Masters-Titel seiner Karriere. Tsonga hingegen konnte seinem bislang einzigen Masters-Titel, den er genau drei Jahre zuvor an dieser Stelle gewonnen hatte, keinen weiteren hinzufügen.

Im Doppel gewannen Mahesh Bhupathi und Max Mirny im letzten Jahr den Titel, sie traten jedoch diesmal beide mit jeweils anderen Partnern an. Bhupathi schied bereits im Achtelfinale aus, während Mirny immerhin das Halbfinale erreichen konnte. Im diesjährigen Finale gewannen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi gegen die mit einer Wildcard gestarteten Julien Benneteau und Nicolas Mahut. Dies war für beide Spieler der erste Masters-Titel ihrer Karriere und der dritte gemeinsame Titel in dieser Saison.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. die acht topgesetzten Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. November 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 195 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 128 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Paris
Accor Arena